Латвия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1924 году в Париже (Франция). В 1940 году Латвия была присоединена к Советскому Союзу, и латвийские спортсмены в период с 1952 по 1988 год выступали на Олимпийских играх за команду СССР. После распада Советского Союза и восстановления в 1991 году независимости Латвии, на Олимпийских играх вновь начала выступать самостоятельная латвийская команда.

За время выступления на Олимпийских играх в качестве самостоятельной команды латвийские спортсмены завоевали 31 олимпийскую медаль: 5 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых. Из них 21 медаль (4 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых) была выиграна на летних Олимпийских играх и 10 медалей (1 золотая, 3 серебряные и 6 бронзовых) — на зимних Олимпийских играх. Больше всего медалей латвийцы завоевали в соревнованиях по лёгкой атлетике и санному спорту.

За время выступления на Олимпийских играх в составе команды Российской империи латвийский спортсмен Харальд Блау в 1912 году на летней Олимпиаде в Стокгольме (Швеция) выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе из ружья.

За время выступления на Олимпийских играх в составе команды СССР латвийские спортсмены завоевали 62 медали: 21 золотую, 27 серебряных и 14 бронзовых. Из них 53 медали (18 золотых, 26 серебряных, 9 бронзовых) были завоёваны на летних Олимпийских играх, и 9 медалей (3 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых) — на зимних Олимпийских играх. Например, копьеметатель Янис Лусис стал единственным латвийским спортсменом — обладателем полного комплекта олимпийских медалей: золотой, серебряной и бронзовой.

Национальный олимпийский комитет Латвии впервые был образован в 1922 году. Нынешний НОК Латвии был принят в МОК в 1991 году.

Медалисты

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Латвии на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Латвия на официальном сайте Олимпийского движения
 Латвийский олимпийский комитет